{{Infotaula d'ésser viu
| taxon = super-regne
| categoria_subdivisio = Supergrups
| subdivisio = 
 Excavata
 Corticata
 Plantae (Archaeplastida)
 Supergrup SAR Hacrobia}}
Els biconts' (Bikonta'') són un clade proposat d'eucariotes entre el regne i la divisió, que es caracteritzen per tenir dos flagels. Aquest clade donaria lloc entre d'altres a les plantes. Dintre dels eucariotes es diferencien dels unikonts.

Cladograma 
El següent arbre filogenètic mostra les relacions entre els diferents grups de biconts:

Referències